Șerban ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Leo Şerban (1960–2011), rumänischer Schriftsteller und Filmkritiker
 Alina Șerban (* 1987), rumänische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin
 Andrei Șerban (* 1943), rumänisch-amerikanischer Theaterregisseur
 Carmen Șerban (* 1971), rumänische Sängerin
 Constantin Șerban Basarab (vor 1621–1682), Fürst der Walachei
 Corneliu Șerban (* 1937), rumänischer Dichter und Publizist
 Dennis Șerban (* 1976), rumänischer Fußballspieler

 George Șerban (1954–1998), rumänischer Journalist und Politiker
 Ionuţ Şerban (* 1995), rumänischer Fußballspieler
 Nicolae Șerban (* 1967), rumänischer Biathlet

 Raluca Șerban (* 1997), rumänische Tennisspielerin
 Rodica Șerban (* 1983), rumänische Ruderin
 Romică Șerban (* 1970), rumänischer Kanute
 Șerban I. Cantacuzino (um 1640–1688), Fürst der Walachei

Siehe auch:
 Serban